Името Осен носят три български села:

 Осен (Област Враца)
 Осен (Област Силистра)
 Осен (Област Търговище)